Bonte kaneelral
 Forbes' kaneelral
 Mayrs kaneelral
 Nieuw-Guinese kaneelral